Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 2 puede referirse a:

 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 2, película de 2011;
 la banda sonora de la película;
 el videojuego basado en la película.